

Іжондзе — гміна в Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Іжондзе — село в гміні Ємельно Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Іжондзе — село в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства